Abrahámovce kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Abrahámovce (okres Bardejov)
 Abrahámovce (okres Kežmarok)